Нами́бе () — провинция в Анголе. Во времена португальского господства провинция Намибе называлась Мосамедиш. Административный центр — город Мосамедиш. Вторым по величине городом провинции является Томбуа (прежнее называние — Порту-Алешандри).

География 
Провинция Намибе находится на крайнем юго-западе Анголы. На север от неё лежит провинция Бенгела, на восток — провинция Уила, на юго-восток — провинция Кунене. На юге Намибе проходит государственная граница между Анголой и Намибией. На западе её территория омывается водами Атлантического океана.

Площадь провинции составляет 58 137 км². Значительная часть территории провинции Намибе занимает пустыня Намиб. На территории этой провинции расположен национальный парк Иона (площадью в 15 150 км²) — крупнейший природный резерват Анголы.

Население 
По данным на 2014 год численность населения провинции составляла 471 613 человек. Провинция заселена в основном гереро и представителями койсанских народностей.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
 Намибе (Namibe)
 Бибала (Bibala)
 Виреи (Virei)
 Камукуйо (Camucuio)
 Томбуа (Tômbua)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Анголы